В одиночному розряді тенісного турніру Ameritech Cup 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Бонні Гадушек здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Ріналді 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Відсутня
 Кеті Ріналді (фінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)

 Бонні Гадушек (переможниця)
 Карлінг Бассетт (2-ге коло)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Кеті Джордан (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1985